Toponímia:
 La Tallada (poble de la Segarra), entitat de població del municipi de Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra 
 La Tallada d'Empordà, municipi de la comarca del Baix Empordà, anomenat simplement la Tallada fins al 1984
 La Tallada (la Secuita), gran casal a la Secuita (Tarragonès) 
 La Tallada Vella, muntanya troba al municipi de Colldejou, a la comarca del Baix Camp
 Can Tallada, diversos indrets
 Carrer de la Tallada (Lleida), antic carrer de la ciutat de Lleida 
 Cova Tallada, cova al municipi de Xàbia, just en el límit del terme amb el de Dénia 
 Castell de la Tallada, al nucli antic de La Tallada d'Empordà, al Baix Empordà, i n'és el seu origen
 Castell de la Tallada (Sant Guim de Freixenet)
 Penya Tallada, cim al municipi de Salou, a la comarca del Tarragonès
 Pic de la Tallada, muntanya al límit dels termes comunals d'Aiguatèbia i Talau i la Llaguna
 Pic de la Tallada Llarga, muntanya al límit dels termes municipals de la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i Naut Aran (Vall d'Aran)
 Roca Tallada (Berga), muntanya entre els municipis de Berga i de Cercs, a la comarca del Berguedà 
 Biografies:
 Antonio Tallada i Romeu (Ulldecona, 1799 - Chinchilla de Monte-Aragón, Albacete, 1838), militar català i cap carlí 
 Esther Tallada Seco (Alella, 1975), traductora literària catalana 
 Ferran Tallada i Comella (Barcelona, 1881 - 1937), enginyer i científic català 
 Francesc Tallada i Forcadell (Alacant, 1824 - La Pileta, 1873), militar carlí català 
 Josep Maria Tallada i Paulí (Barcelona, 1884 - 1946), economista i polític català